

Cinéma 
 Supercroc est un film américain de série B de Scott Harper sortie en 2007.

Zoologie 
 Supercroc est le nom donné communément à Sarcosuchus, un reptile fossile de l’ordre des crocodiliens vivant au début du Crétacé.